aksamitka – rodzaj roślin
 aksamitka – wstążka z aksamitu 
 Aksamitka – szczyt w Pieninach
 Aksamitka – jaskinia w Pieninach